Dragonlord – gruppo musicale symphonic black metal statunitense
Dragonlord – album dei Domine del 1999
Dragon Lord – videogioco
I due cugini (Dragon Lord) – film del 1982 diretto da Jackie Chan